

Топоніми 
 Нака-Сібецу
 Повіт Сібецу
 Сібецу (Камікава)
 Сібецу (Немуро)